Mužská dvouhra Geneva Open 2022 probíhala ve druhé polovině května 2022. Do singlové soutěže ženevského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. 

Poprvé v kariéře turnajový titul obhájil nejvýše nasazený Nor Casper Ruud, jenž ve finále zdolal Portugalce Joãa Sousu po třísetovém průběhu 7–6, 4–6 a 7–6. Za stavu her 5–4 ve třetí sadě šel přitom Sousa podávat na vítězství, ale servis prohrál. Jednalo se o první sezónní finále, v němž o vítězi rozhodl až tiebreak závěrečného setu. Zároveň se časem 3.01 hodiny stalo nejdelším v odehrané části roku 2022. V probíhající sezóně si osmý hráč světa Ruud, po triumfu na Argentina Open, připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo osmý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Geneva Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2022
ATP Tour 2022